Витрук — украинская фамилия. Известные носители:

 Витрук, Андрей Никифорович (1902—1946) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, Народный Герой Югославии.
 Витрук, Николай Васильевич (1937—2012) — бывший судья Конституционного суда России.
 Витрук, Павел Эдуардович (род. 1990) — российский боец смешанных единоборств.